Hanne ist ein weiblicher Vorname, der auch als Familienname vorkommt.

Herkunft und Bedeutung 
Hanne ist eine Variante der Namen Hannah, Johanna oder Johannes.

Namensträgerinnen 

 Hanne Adsbøl (* 1957), dänische Badmintonspielerin
 Hanne Bergius (* 1947), deutsche Kunsthistorikerin
 Hanne Hvidtfeldt Christiansen (* 1965), dänische Geografin
 Hanne Dahl (* 1970), dänische Politikerin
 Hanne Darboven (1941–2009), deutsche Konzeptkünstlerin
 Hanne Goossens (* 1992), belgische Schachspielerin
 Hanne Harlem (* 1964), norwegische Politikerin und Juristin
 Hanne Haugland (* 1967), norwegische Hochspringerin
 Hanne Hiob (geb. Hanne Marianne Brecht; 1923–2009), deutsche Schauspielerin
 Hanne Hukkelberg (* 1979), norwegische Komponistin, Sängerin und Multi-Instrumentalistin
 Hanne Köhler (* 1958), deutsche evangelische Theologin
 Hanne Sandstad (* 1970), norwegische Orientierungsläuferin
 Hanne Dyveke Søttar (* 1965), norwegische Politikerin
 Hanne Staff (* 1972), norwegische Orientierungsläuferin
 Hanne Vandewinkel (* 2004), belgische Tennisspielerin
 Hanne Wickop (1939–2018), deutsche Malerin und Schriftstellerin
 Hanne Wieder (1925–1990), deutsche Kabarettistin, Diseuse und Schauspielerin
 Hanne Woods (geb. Pettersen; * 1960), norwegische Curlerin

Spitzname 
 Hanne Frenzel (1928–2020), deutscher Eishockeyspieler und -trainer, siehe Hans Frenzel (Eishockeyspieler)
 Hanne Sobek (1900–1989), deutscher Fußballspieler, siehe Johannes Sobek
 Hanne Weiner (* 1950), deutscher Fußballspieler, siehe Hans Weiner

Familienname 
 Johann Wilhelm Hanne (1813–1889), deutscher evangelischer Theologe
 Leonie Hanne (* 1988), deutsche Bloggerin
 Marie Le Hanne (1848–1921), deutsche Sozialreformerin

Siehe auch 
 Hanne (Film), deutscher Spielfilm von Dominik Graf (2018)
 Hane
 Hann
 Hahne
 Zweimal Hanne

Weiblicher Vorname
Norwegischer Personenname
Familienname